

Integralne części wsi w Polsce
 Wg TERYT jest ich 2
 Stara Wieś Górna – część wsi Stara Wieś w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilamowice
 Stara Wieś Górna – część wsi Boleszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Zobacz też 
 Stara Wieś